Il doppio del torneo di tennis Eurocard Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Byron Black che hanno battuto in finale David Adams e John-Laffnie de Jager 6-7, 7-6, 6-0.

Teste di serie 

 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (quarti di finale)
 Paul Haarhuis /  Jared Palmer (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Byron Black (campioni)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)

 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (secondo turno)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (secondo turno)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (finale)
 Andrej Ol'chovskij /  David Prinosil (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eurocard Open 1999